Boitron (Orne) – francuska gmina w regionie Dolna Normandia
 Boitron (Sekwana i Marna) – francuska gmina w regionie Île-de-France